Karl Schmidt kan syfta på bland andra:

 Karl Schmidt (1819–1864), tysk pedagog
 Karl Schmidt (1836–1894), tysk rättshistoriker
 Karl Patterson Schmidt (1890–1957), amerikansk zoolog
 Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976), tysk konstnär
 Karl Schmidt (1799-1859), rysk sjöofficer

Se även 
 Karl Schmid
 Karl Schmitt
 Carl Schmidt